Йен може да се отнася за:
 Зигмунд Йен (р. 1937), германски космонавт
 Исторически държави в Източна Азия
 Йен (XI век пр.н.е. – 222 пр.н.е.)
 Ранна Йен (337-370)
 Късна Йен (384-409)
 Южна Йен (398-410)
 Северна Йен (398-410)
 Да Йен (756-763)